Starkenburg (Hesse), l'une de trois provinces du Grand-duché de Hesse à partir de 1816, puis de l'État populaire de Hesse
 Starkenburg (Moselle), municipalité allemande
 Starkenburg (château), château de Heppenheim
 (6864) Starkenburg, astéroïde